

Personnalités 

 Alejandro Bedoya (né en 1987), joueur américain de football ;
 Alfonso Bedoya (1904-1957), acteur mexicain ;
 Andrés Bedoya (1928-1961), footballeur péruvien ;
 Curro Bedoya (né en 1948), rejoneador espagnol ;
 Gerardo Bedoya (né en 1975), footballeur colombien ;
 Harold Bedoya Pizarro (1938-2017), général, commandant de l'Armée colombienne ;
 Jineth Bedoya Lima (née en 1974), journaliste d'investigation colombienne ;
 John Bedoya (1977-2020), catcheur et lutteur américain ;
 Luis Bedoya Reyes (1919-2021), avocat et homme politique péruvien ;
 Luz María Bedoya (1969-), artiste plasticienne péruvienne ;
 María Dolores Bedoya (1783-1853), militante indépendantiste guatémaltèque ;
 Sara Bedoya, joueuse colombienne de rink hockey.